Майк Пелузо (,  8 листопада 1965, Пенгіллі, Міннесота) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 190-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс» (1990–1992), «Оттава Сенаторс» (1992–1993), «Нью-Джерсі Девілс» (1993–1996), «Сент-Луїс Блюз» (1996–1997) та «Калгарі Флеймс» (1997–1998).

Нагороди та досягнення 
 Кубок ІХЛ у складі «Індіанаполіс Айс» — 1990.
 Кубок Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 1995.

Статистика

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Спортсмени з Міннесоти